Bei den Omni Hotels National Intercollegiate Indoor Championships wurden 2002 die Hallenmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Eine der vier Konkurrenzen war das Herreneinzel. Gespielt wurde vom 7. bis zum 10. November auf dem Gelände des Brookhaven Country Clubs in Farmers Branch, Texas. Gastgeberin war die Southern Methodist University. Als Sieger ging der Deutsche Benedikt Dorsch von der Baylor University hervor. Er war der erste Spieler der Schule, der diesen Titel gewinnen konnte.

Hauptrunde

Setzliste

Turnierplan

Nebenrunde

Setzliste 

Das Finale zwischen Bobby Reynolds und Chad Harris wurde nicht ausgetragen, sodass beide als „Co-Champions“ geführt wurden.

Turnierplan

Weblinks 
  auf itatennis.com (englisch, pdf)
 Turnierplan Hauptfeld auf collegeandjuniortennis.com (englisch)

Einzelnachweise 

College-Tennis-Saison 2002/03
Tennisturnier 2002
Tennisturnier in Farmers Branch
2002 Herreneinzel
Herrentennisturnier